Лара Арруабаррена Весино (; род. 20 марта 1992 года в Сан-Себастьяне, Испания) — испанская профессиональная теннисистка; победительница десяти турниров WTA (два — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010).

Общая информация 
Лара — одна из двух дочерей Хуана Арруабаррены и Бланки Весино. Её сестра Ольга также пробует себя в профессиональном теннисе.

Испанка пришла в теннис в восемь лет, при содействии друга. Сейчас Арруабаррена тренируется в национальном теннисном центре в Барселоне.

В игре испанка активно передвигается по всему корту и выполняет большое число плоских ударов. Своим любимым покрытием Лара считает грунт.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Свои выступления Арруабаррена начала в 2007 году. В 2008 году она выигрывает первый титул на турнирах ITF. В 2009 она выиграла у себя на родине три одиночных и два парных турнира ITF с минимальным призовым фондом 10 000 долларов. За 2010 год Лара выигрывает уже пять 10-тысячников в одиночном разряде и по одному 50, 25 и 10-тысячнику в парном. В мае в паре с Марией-Тересой Торро-Флор она выходит в финал юниорского Открытого чемпионата Франции. Весной следующего года она выиграла еще два 10-тысячника. В апреле 2011 года испанка дебютирует в основных соревнованиях WTA-тура, пройдя квалификационный отбор на турнир в Марбелье. По ходу того турнира она смогла обыграть Монику Никулеску и Сандру Заглавову и в итоге пройти в четвертьфинал. Соперницей на этой стадии стала 14-я в мире на тот момент Светлана Кузнецова, которая и прошла в полуфинал. В сентябре в паре с россиянкой Екатерина Ивановой она смогла выиграть 100-тысячник ITF в Пьемонте. В октябре Лара прибавляет парный трофей на 25-тысячнике в Испании.

В феврале 2012 года 19-летняя испанская теннисистка выигрывает дебютный титул WTA. Происходит это на турнире в Боготе, где она в финале обыграла Александру Панову 6-2, 7-5. Этот успех позволил Арруабаррене в мировом рейтинге сразу подняться со 174-й до 108-й строчки. В мае того же года, пройдя три квалификационных раунда, проходит на Открытый чемпионат Франции, который стал первым в её карьере взрослым турниром серии Большого шлема. В первом раунде того розыгрыша она попадает на 14-ю в мире Ану Иванович и проигрывает, взяв за матч всего два гейма. В августе Лара также через квалификацию попадает на Открытый чемпионат США и в первом раунде обыграла Шахар Пеер, а во втором уступила Елене Янкович. После выступлений в США она впервые входит в Топ-100 мирового рейтинга, а сезон завершает на высоком для себя 77-м месте.

На дебютном Открытом чемпионате Австралии в 2013 году Арруабаррена выбывает уже в первом раунде. В феврале она смогла выиграть трофей младшей серии WTA 125 в Кали. На турнире в Боготе, где испанка победила в прошлом году, она на этот раз завершает выступления на стадии четвертьфинала. На турнире Премьер-серии в Индиан-Уэллсе Лара смогла выиграть три матча, в том числе и у 16-й в мире на тот момент Роберты Винчи. В четвёртом раунде её остановила вторая сеяная на турнире Мария Шарапова. В апреле Лара выигрывает парные соревнования турнира в Катовице (совместно с Лурдес Домингес Лино). Следующий раз на корт вышла через три месяца, когда началась травяная часть сезона. На Уимблдонском турнире она проигрывает в первом раунде Лесе Цуренко. Также на старте Арруабаррена проиграла на Открытом чемпионате США. В сентябре она выходит в полуфинал турнира в Сеуле. По итогам года она заняла последнее место в Топ-100.

2014—2016 

На Австралийском чемпионате 2014 года испанка вновь выбывает в первом раунде. В апреле в Боготе она доходит до четвертьфинала, начав турнир с квалификации, а в парном разряде выигрывает титул в дуэте с Каролин Гарсией. В июле она выходит в четвертьфинал турниров в Бухаресте и Бостаде. В августе она смогла победить на 100-тысячнике ITF в Боготе. В сентябре совместно с румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу выигрывает парные соревнования в Сеуле.

В розыгрыше Австралийского чемпионата 2015 года Лара впервые преодолевает первый раунд, закончив выступления на турнире во втором. В феврале в паре с Марией-Тересой Торро-Флор побеждает на турнире в Акапулько. В апреле 2015 года она сыграла первые матчи за сборную Испании в розыгрыше Кубка Федерации. В том же месяце на грунтовом турнире в Марракеше Арруабаррена вышла в четвертьфинал, а в мае в Нюрнберге дошла до полуфинала. На Открытом чемпионате Франции в первом раунде уступает Тимее Бачински. На Уимблдонском турнире выходит во второй раунд, где проигрывает Камиле Джорджи. В июле в шведском Бостаде во втором раунде она смогла выиграть вторую сеяную на турнире Саманту Стосур 7-6(5), 6-0 и пройти в полуфинал турнира. На Открытом чемпионате США в одиночном разряде она выбывает в первом раунде, а в парных соревнованиях, выступая с Андреей Клепач, впервые добралась до четвертьфинала Большого шлема. Затем со словенской теннисисткой она выигрывает парные соревнования в Сеуле. Сезон 2015 года она завершает четвёртый год подряд в Топ-100, заняв 86-е место. В парном рейтинге она впервые по итогам года поднялась до 31-й строчки.

На Открытом чемпионате Австралии 2016 года Арруабаррена проиграла во втором раунде. В феврале она вышла в четвертьфинал в Рио-де-Жанейро. После этого турнира она смогла подняться на 28-е место парного рейтинга, которое оказалось для неё самым высоким в карьере. В апреле на турнире в Боготе испанская теннисистка смогла выйти в полуфинал в одиночках, а в парах взять титул совместно с Татьяной Марией. В июле она завоевала ещё один парный титул на грунтовом турнире в Гштаде в команде с Ксенией Кнолл. В одиночном разряде успешным для Аррауабаррены стал сентябрьский турнир в Сеуле. На кортах в Корее она выиграла второй одиночный титул WTA в карьере, обыграв в финале румынку Монику Никулеску, при этом взяв два сета в сухую — 6-0, 2-6, 6-0.

2017—2021 
В марте 2017 года на Премьер турнире высшей категории в Майами Арруабаррена дошла до третьего раунда, где обыграла № 9 в мире на тот момент Мэдисон Киз, а затем уступила в четвёртом — Йоханне Конта. В апреле на турнире в Боготе она доиграла до финала, в котором проиграла опытной итальянке Франческа Скьявоне — 4-6, 5-7. В июле она достигла самой высокой для себя позиции в одиночном рейтинге, заняв 52-е место.

В апреле 2018 года Арруабаррена вновь дошла до финала турнира на грунте в Боготе, в котором проиграла словачке Анне Каролине Шмидловой в двух сетах: 2-6, 4-6. На Открытом чемпионате Франции того сезона ей удалось в парном разряде доиграть до четвертьфинала в сотрудничестве с Катариной Среботник.

В апреле 2019 года на турнире в Боготе в одиночном разряде Лара остановилась в шаге от третьего финала подряд на местном турнире. Она дошла до полуфинала, но проиграла австралийке Астре Шарме со счётом 5-7, 1-6. Затем Арруабаррена принимала участие в Кубке Стамбула по теннису, где дошла до четвертьфинала, но проиграла будущей финалистке турнира — теннисистке из Чехии Маркете Вондроушовой. Осенью пара Лара Арруабаррена и Татьяна Мария сумели выиграть турнир в Сеуле. Для Лары это победа стала уже третьей в парах на этом турнире в карьере с разными партнёршами.

В апреле 2021 года на успешном для себя турнире в Боготе Арруабаррена начинала с квалификации, но в итоге сумела дойти до 1/4 финала.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (15)

Победы (13) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (8)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

Интересные факты 
 В ноябре 2010 — феврале 2011 года Лара выиграла 23 матча подряд в рамках профессионального тура, завоевав попутно 4 титула. За эти игры уроженкой страны Басков было проиграно лишь три сета.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Испании